Sactosoma vitreum är en djurart som tillhör fylumet skedmaskar, och som beskrevs av Danielssen, D.C. och J. Koren 1881. Sactosoma vitreum ingår i släktet Sactosoma, fylumet skedmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skedmaskar
vitreum